Inden (Noordrijn-Westfalen), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Inden (Zwitserland), een gemeente in het kanton Wallis